Escolar steht für:
 Escolar, Raubfisch aus der Familie der Schlangenmakrelen, sowie weitere Fischarten dieser Familie:
 Königs-Escolar
 Silber-Escolar
 Tonga-Escolar

Escolar ist der Familienname folgender Personen:
 Irene Escolar (* 1988), spanische Schauspielerin
 Marcelo Escolar (* vor 1981), argentinischer Geograph
 Pêro Escolar (15./16. Jahrhundert), portugiesischer Seefahrer und Entdecker
 Victor Lobo Escolar (* 1979), spanischer Biathlet